Wutz steht für:

 ein in Süd- und Mittelwestdeutschland geläufiges Synonym für Schwein
 ein Kartenspiel, siehe Schwimmen (Kartenspiel)
 Peppa Wutz, eine Zeichentrickserie um das gleichnamige fiktive Schwein
 Mama Wutz, Haushälterin und Ziehmutter des Urmel aus dem Eis

Wutz ist der Familienname von:

 Claudia Wutz, deutsche Filmeditorin
 Franz Wutz (1882–1938), deutscher Priester und Exeget
 Maria Wutz (1898–1983), deutsche Sängerin
 Johann Wutz (* vor 1858; † nach 1863),  bayerischer Politiker

Siehe auch:

 Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal, Erzählung von Jean Paul